Па́ульс — испанская () и немецкая () фамилия и топоним. Известные носителей:

 Паульс, Алан (род. 1959) — аргентинский писатель, эссеист, киносценарист.
 Паульс, Гастон (род. 1972) — аргентинский актёр, продюсер и ведущий.

См. также 
 Паульс — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония.
 Паульсен